Metropolia Ćottogram – jedna z 2 metropolii kościoła rzymskokatolickiego w Bangladeszu. Została erygowana 2 lutego 2017.

Diecezje 
 Archidiecezja Ćottogram
 Diecezja Barisal
 Diecezja Khulna

Metropolici 
 Moses Costa (2017–2021)
 Lawrence Subrata Howlader (od 2021)

Bibliografia 
 
 

Religia w Ćottogram
Metropolie rzymskokatolickie w Bangladeszu